Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 871 dans le monde.

 RS-871 au Brésil
 Route européenne 871 traversant la Bulgarie et La Macédoine du nord